Теофіл, також Теофіль — християнське чоловіче ім'я, грецького походження. Походить від , утвореного від  — «Бог», а  — «любов чи дружба», тобто «Любов Божа» або «Друг Божий». Церковнослов'янський варіант — Феофіл.

Відомі носії імені 
 Теофіл Антіохійський — ранньохристиянський апологет II століття, єпископ Антіохійський. Християнський святий, відзначається в лику святителів.
 Теофіл ІІ — Папа і Патріарх Олександрійський і всієї Африки, предстоятель Олександрійської православної церкви між 1010 та 1020 роками.
 Теофіл ІІІ — Патріарх Єрусалимський, предстоятель Єрусалимської православної церкви.
 Теофіл Виноградник — український громадський діяч, педагог, юрист, краєзнавець та просвітянин.
 Теофіл Гвоздецький — український культурний та громадський діяч, лікар, активний просвітянин, учасник національно-визвольної боротьби 1918—1920 років.
 Теофіл Грушкевич — український педагог та громадський діяч, активний учасник національно-культурного руху на Покутті.
 Теофіл Горникевич — український громадський діяч, священик УГКЦ, капелан УГА.
 Теофіл Драчинський — український громадський, культурний та освітній діяч Буковини. Активний учасник українського національного руху на Буковині в кінці XIX — першій половині XX століття.
 Теофіл Іванович Кормош — український адвокат, громадський діяч, доктор права, посол до Галицького сейму 10-го скликання.
 Теофіл Копистинський — український художник-реаліст, портретист, а також реставратор.
 Теофіл Леонтович — український церковний діяч, викладач, письменник-полеміст часів Речі Посполитої, ректор Більської та Люблінської братських шкіл.
 Теофіл Мелень — український публіцист, військовий кореспондент Пресової кватири УСС.
 Теофіл Окуневський — український юрист, адвокат, дипломат, громадський та політичний діяч.
 Теофіл Пасічник-Тарнавський — український громадський діяч та науковець, доктор філософії УВУ в Празі, учасник I-го Конгресу Українських Націоналістів.
 Теофіл Терлецький — український маляр та карикатурист.
Чоловічі імена
Українські імена
Чоловічі імена грецького походження
Грецькі імена